Satzing ist der Name folgender geogr. Objekte:

 Satzing (Gangkofen), Ortsteil von Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Satzing (Gemeinde Steinakirchen), Ortsteil von Steinakirchen am Forst, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Satzing (Waldviertel) 790 m, Berg im Waldviertel oberhalb von Lembach (Gemeinde Rappottenstein), Niederösterreich